Туніська професійна ліга 1 2012—2013 — 58-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 16 клубів. Чемпіонат проходив з 10 листопада  року по 29 травня  року. Переможцем став «Сфаксьєн».

Турнірна таблиця

Група A

Група B

Плей-оф

Чемпіонська група

Матч за місце в лізі

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2012 у футболі
2013 у футболі